Magdalenazaal (Brugge), een polyvalente concert- en theaterzaal in Brugge
Magdalenazaal (Brussel), een concertzaal in Brussel